Католицизм в Колумбии или Римско-Католическая Церковь в Колумбии является частью всемирной Католической церкви. Численность католиков в Колумбии составляет около 38 миллионов 639 тысяч человек (90,3 % от общей численности населения).

История 
В начале XVI века на территорию сегодняшней Колумбии прибыли первые миссионеры-монахи из монашеских орденов доминиканцев и  францисканцев, которые стали заниматься миссионерской деятельностью среди местного населения и испанских колонистов. Самыми известными миссионерами в Колумбии были святые Пётр Клавер и Людовик Бертран. Деятельность католических миссионеров способствовала быстрой христианизации местного населения. Уже в середине XVI большинство населения приняло католицизм. В это же время в Колумбии были учреждены первые епархии.

В 1810 году в Колумбии произошло восстание против Испании и большинство епископов покинуло страну и кафедры большинства епархий стали вакантными. В 1823 году на кафедры епархий Святой Престол назначил апостольских викариев.

В 1849 году в Колумбии проводилась антиклерикальная политика, во время которой из страны были изгнаны иезуиты и ограничена деятельность Католической церкви. В 1886 году после заключения конкордата со Святым Престолом Католическая церковь получила свободу деятельности. В это же время были учреждены новые архиепархии и несколько епархий.

В 1953 году колумбиец Крисанто Луке Санчес стал первым колумбийским кардиналом.

В середине XX века в Католической церкви в Колумбии были сильны идеи теологии освобождения, которые были осуждены в 1978 году конференцией католических епископов Колумбии.

В июне 1986 году Колумбию посетил с пастырским визитом Римский папа Иоанн Павел II.

12 мая 2012 года Римский папа Франциск канонизировал монахиню Лауру Святой Екатерины Сиенской, которая стала первой святой из Колумбии.

Структура 
В настоящее время в Колумбии действуют 12 митрополий, 52 епархий, 11 апостольских викариатов, военный ординариат.

Централизованным органом управления Католической церковью в Колумбии является Конференция католических епископов Колумбии.

 Митрополия Барранкильи: епархии Вальедупара, Риоачи, Санта-Марты, Эль-Банко;
 Митрополия Боготы: епархии Сипакиры, Соачи, Факатативы, Фонтибона, Хирардота, Энгативы;
 Митрополия Букараманги: епархии Барранкабермехи, Велеса, Малаги-Соаты, Сокорро-и-Сан-Хиля;
 Митрополия Вильявисенсио: епархии Гранады, Сан-Хосе-дель-Гуавьяре;
 Митрополия Ибаге: епархии Либано-Хонды, Нейвы, Флоренсии, Гарсона, Эспиналя;
 Митрополия Кали: епархии Буги, Буэнавентуры, Картаго, Пальмиры;
 Митрополия Картахены: епархии Маганке, Монтелибано, Монтерии, Синселехо;
 Митрополия Манисалеса: епархии Армении, Ла-Дорады-Гвадуаса, Перейры;
 Митрополия Медельина: епархии Калдаса, Хирардота, Херико, Сонсон-Рионегро;
 Митрополия Нуэва-Памплоны: епархии Арауки, Кукуты, Оканьи, Тибу;
 Митрополия Попаяна: епархии Ипьялеса, Мокоа-Сибундоя, Пасто, Тумако;
 Митрополия Санта-Фе-де-Антиокии: епархии Апартадо, Истмины-Тадо, Кибдо, Санта-Роса-де-Ососа;
 Митрополия Тунхи: епархии Дуитамы-Согамосо, Гарагоа, Йопаля, Чикинкиры.

 Апостольские викариаты:
 Апостольский викариат Сан-Висенте-Пуэрто-Легисамо;
 Апостольский викариат Гуапи;
 Апостольский викариат Инириды;
 Апостольский викариат Летисии;
 Апостольский викариат Миту;
 Апостольский викариат Пуэрто-Гаитана;
 Апостольский викариат Пуэрто-Карреньо;
 Апостольский викариат Пуэрто-Легисамо-Солано
 Апостольский викариат Сан-Андрес-и-Провиденсии;
 Апостольский викариат Тринидада;
 Апостольский викариат Тьеррадентро;

 Военный ординариат Колумбии.

Примечания

Источник 
 Католическая Энциклопедия, изд. Францисканцев, М., 2005, т.2, стр. 1184, ISBN 5-89208-054-4

Ссылки 
 Сайт Конференции католических епископов Колумбии 
 Информация 
 Информация 

Католицизм в Колумбии